Der Champ steht für:
 Der Champ (1931), US-amerikanischer Spielfilm von King Vidor
 Der Champ (1979), US-amerikanisches Sportdrama von Franco Zeffirelli

Siehe auch:
 Kickboxer 2 – Der Champ kehrt zurück, US-amerikanischer Martial-Arts-Film (1991)
 Champ